В соревнованиях по дзюдо на летних Олимпийских играх 2016 смогут принять участие 387 спортсменов (231 мужчина и 156 женщин), которые будут соревноваться за 14 комплектов наград. Каждая страна может быть представлена не более чем одним спортсменом в каждой весовой категории (7 мужчин и 7 женщин).

Правила квалификации 
Все квоты на летние Олимпийские игры будут распределено на основании олимпийского квалификационного рейтинга, составленного на 30 мая 2016 года. Распределение квот будет происходить в три этапа. На первом этапе будут определены обладатели 22 квот у мужчин и 14 у женщин в каждой весовой категории. На следующем этапе на основании общего рейтинга будут распределены континентальные квоты, а затем уже специальная комиссия распределит все неиспользованные квоты.

Распределение квот

* По континентальному рейтингу в каждую из категорий может быть выделено не более двух путёвок

 Возрастные ограничения
Для дзюдоистов, отобравшихся на Игры, установлен минимально разрешённый возраст. Не смогут принять участие в Играх спортсмены, рождённые после 1 января 2001 года.

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты являются именными. Если два и более спортсмена из одной страны получают право выступить на Играх, то НОК самостоятельно выбирает спортсмена, который примет участие в олимпийском турнире.

Мужчины

до 60 кг

до 66 кг

до 73 кг

до 81 кг

до 90 кг

до 100 кг

свыше 100 кг

Женщины

до 48 кг

до 52 кг

до 57 кг

до 63 кг

до 70 кг

до 78 кг

свыше 78 кг

Примечания

Ссылки 
 Правила квалификации 
 Список квалифицированных спортсменов 

Дзюдо
Квалификация